Южный Иолотань — супергигантское газовое месторождение в Туркмении.
 Иолотань — город в Туркмении.